Железная леди:

 Железная леди — прозвище, которое используется в отношении женщин, занимающих высокие руководящие посты.
 «Железная леди» — биографическая драма 2011 года режиссёра Филлиды Ллойд.